Musa steht für:

 Musa, wissenschaftlicher Name der Pflanzengattung der Bananen
 (600) Musa, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Mūša (bzw. Mūsa), ein Fluss in Litauen und Lettland
 Musa (Shiga), heute zur Stadt Ōmihachiman gehöriges japanisches Dorf
 Musa (Berg), Berg im Sudan, Afrika
 Musa Dağı, Berg in der Türkei
 Musa – Der Krieger, koreanischer Spielfilm (2001)
 Lancia Musa, Pkw-Modell des Automobilherstellers Lancia
 Musa (Iwan Bunin), Kurzgeschichte von Iwan Bunin

Musa (arabisch für Mose) ist der Name folgender Personen:
 Mūsā, im Islam die biblische Person Moses, siehe Moses im Islam
 Musa (Ilchane), Sultan der Ilchane von 1336 bis 1337
 Musa (Königin), parthische Königin
 Mūsā ibn Nusair (640–715), arabischer Heerführer
 Musa Lahai (* 1975), sierra-leonischer Politiker (SLPP)

Musa ist der Familienname folgender Personen:
 Abdal Musa (13./14. Jahrhundert), Alevite

 Ahmed Musa (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Ahmed Hassan Musa († 1979), tschadischer Aufständischer
 Anton Musa (1485–1547), evangelischer Theologe und Reformator
 Antonius Musa, römischer Arzt
 Atanda Musa (* 1960), nigerianischer Tischtennisspieler und -trainer
 Carla Porta Musa (1902–2012), italienische Schriftstellerin
 Džanan Musa (* 1999), bosnisch-herzegowinischer Basketballspieler
 Gilda Musa (1926–1999), italienische Science-Fiction-Autorin
 Izzedine Umar Musa (* 1936), sudanesischer Hochschullehrer in Saudi-Arabien
 James Musa (* 1992), neuseeländischer Fußballspieler
 Mansa Musa († 1337), König von Mali
 Mario Musa (* 1990), kroatischer Fußballspieler
 Mohamed Musa, libyscher Fußballspieler
 Petar Musa (* 1998), kroatischer Fußballspieler
 Said Musa (* 1944), Premierminister von Belize
 Salahel Yass Musa (* 1976), sudanesischer Fußballspieler
 Sami Musa (* 1984), deutscher Politiker (SPD)
 Samira Musa (1917–1952), ägyptische Kernphysikerin
 Solomon Musa (1966–1999), sierra-leonischer Politiker
 Stephen Musa (* 1974), nigerianischer Fußballspieler
 Zane Musa († 2015), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Željko Musa (* 1986), kroatischer Handballspieler

Musa ist das Cognomen folgender Personen:

MUSA steht als Abkürzung für:
 MUSA Museum Startgalerie Artothek in Wien

MU-SA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Distriktes auf Mauritius

Siehe auch:
 La Musa
 Mussa
 Moussa

Abkürzung